Ljestvice liga šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2012./13.

2. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Đakovo 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Našice 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Osijek 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 NS Osijek

NS Valpovo - Donji Miholjac 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 NS Sisačko-moslovačka

2. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Vukovar 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Županja 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Zagrebačka

Istok A 

 Izvori: 
 ŽNS Zagrebačka, Glasnik 21/2013

Istok B 

 Izvori: 
 ŽNS Zagrebačka, Glasnik 21/2013  
 NK Zelina / NK Donja Zelina

Zapad 

 Izvori: 
 ŽNS Zagrebačka, Glasnik 21/2013 
 ŽNS Zagrebačka, Glasnik 01/2013

3. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 Zagrebački nogometni savez

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori: 
 rsssf.com

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

3. ŽNL Koprivničko-križevačka

Grupa Đurđevac 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

Grupa Koprivnica 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

Grupa Križevci 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

Za prvaka 
Ujedno i kvalifikacije za 2. ŽNL.

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

3. ŽNL Međimurska

Istok 

 Izvori: 
 Gool

Zapad 

 Izvori: 
 Gool

3. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 14. od 15 kola

3. ŽNL Virovitičko-podravska

Centar 

 Izvori: 
 rsssf.com

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 

 Izvori: 
 Hvarska liga 2012./13. 
 igraci.com

Varaždinska županija

2. liga NS Ludbreg 

 Izvori: 
 NS Ludbreg

Poveznice 
 MAXtv Prva liga 2012./13.
 2. HNL 2012./13.
 3. HNL 2012./13.
 4. rang HNL-a 2012./13.
 5. rang HNL-a 2012./13.
 7. rang HNL-a 2012./13.
 Hrvatski nogometni kup 2012./13.

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2012./13., 6. rang
 

2012-13
 6